Cérilly, commune française de l'Allier ;
 Cérilly, commune française de la Côte-d'Or ;
 Cérilly, commune française de l'Yonne.

Il peut aussi s'agir d'un fromage, le Cérilly, produit dans l'Allier.